«Ве́дьмы Ист-Э́нда» () — американский телесериал с Джулией Ормонд, Дженной Дуан, Рэйчел Бостон и Мэдхен Амик в главных ролях, основанный на  писательницы Мелиссы де ла Круз.

В центре сюжета находится могущественная и бессмертная ведьма Джоанна Бошан и её две взрослые дочери, выросшие, не зная о том, кем они являются. 31 января 2013 года канал Lifetime заказал производство первого сезона сериала из десяти эпизодов, а его премьера состоялась 6 октября 2013 года. 22 ноября 2013 года, Lifetime продлил сериал на второй сезон, который стартовал 6 июля 2014 года. 4 ноября 2014 года канал закрыл сериал после двух сезонов из-за низких рейтингов, оставив неразрешёнными несколько клиффхэнгеров в финале.

Производство

Концепция 
Сериал является вольной экранизацией серии романов. В центре истории находится семейство Бошанов, могущественных добрых ведьм, во главе с бессмертной Джоанной. Мать-одиночка Джоанна имеет двух взрослых дочерей Ингрид и Фрейю, которые не знают о своих силах, так как Джоанна не хочет, чтобы они рано умерли, как в прошлых их жизнях. Основным изменением является то, что Ингрид и Фрейя в начале истории не знают о своих магических способностях. В сюжет также был добавлен совершенно новый персонаж, Венди, дерзкая сестра Джоанны, которая хочет, чтобы Ингрид и Фрейя узнали о своих силах и продолжили их путь.

Многие критики проводили сравнения шоу с сериалами «Зачарованные» и «Иствик», однако основным отличием «Ведьм Ист-Энда» являются последовательная история рассказа, отсутствие как такового метода «монстра недели», а также демонстрация жизни персонажей в самые разные периоды времени и десятилетия.

Съёмки 
Кабельный телеканал Lifetime дал зелёный свет на производство пилота адаптации одноименной серии книг-бестселлеров писательницы Мелиссы де ла Круз в середине июля 2012 года. Разработкой занялась Мэгги Фридман, занявшая место исполнительного продюсера и автора пилотного эпизода.

Съемки пилотного эпизода проходили осенью 2012 года в Мэйконе, штат Джорджия и Уилмингтоне, Северная Каролина. 31 января 2013 года канал утвердил пилот в качестве сериала и дал зелёный свет на производство первого сезона из десяти эпизодов для трансляции в 2013 году. Вскоре после этого было объявлено, что съемки будут проходить в Ванкувере, Канада, начиная с 16 июля по 21 октября 2013 года.

Кастинг 
30 августа 2012 года было объявлено, что лауреат премии «Эмми» Джулия Ормонд будет играть главную роль в шоу, а в следующем месяце Дженна Дуан и Рэйчел Бостон получили роли взрослых дочерей героини Ормонд. Следом Патрик Хойзингер получил главную мужскую роль в пилоте, жениха героини Деван-Татум, а позже Николас Гонсалес присоединился к шоу в роли полицейского и друга персонажа Бостон. В октябре было объявлено, что актрисы Мэдхен Амик и Гленн Хидли присоединились к пилоту в ролях Венди, сестры Джоанны, и Пенелопы, матери Дэша, соответственно.

В ходе последующей разработки сериала в июне 2013 года Патрик Хойзингер, исполнивший главную мужскую роль в пилоте, был уволен, так как не имел достаточной химии с экранной невестой Дженной Дуан. Эрик Уинтер спустя пару недель заменил его в этой роли. Николас Гонсалес также покинул актёрский состав, а Джейсон Уинстон Джордж заменил его в аналогичной роли. Наконец, Гленн Хидли также покинула сериал, а на её место пришла Вирджиния Мэдсен, но не в регулярной, а периодической роли.

Во втором сезоне Кристиан Кук присоединился к шоу в роли сына Джоанны, Фредерика.

Актёры и персонажи

Основной состав 
 Джулия Ормонд — Джоанна Бошан
 Мэдхен Амик — Венди Бошан
 Дженна Дуан — Фрейя Бошан
 Рэйчел Бостон — Ингрид Бошан
 Эрик Уинтер — Дэш Гардинер
 Дэниэл Дитомассо — Киллиан Гардинер
 Кристиан Кук — Фредерик Бошан (сезон 2)

Второстепенный состав 
 Вирджиния Мэдсен — Пенелопа Гардинер / Афина, дочь Арчибальда Браунинга
 Том Ленк — Хадсон Рафферти
 Джейсон Уинстон Джордж — Адам
 Фредди Принц-младший — Лео Уингейт
 Энтони Лемке — Харрисон Уэллс
 Энвер Джокай — Майк
 Келли Стюарт — Барб
 Тия Сиркар — Эми Мэтьюз
 Джоэль Гретч — Виктор, отец Ингрид и Фреи
 Джиллиан Барбер — Мойра Тэтчер
 Мэтт Фрюэр — Оборотень
 Нил Хопкинс — Даг

Отзывы критиков 
Пилотный эпизод получил полярные отзывы от критиков. Нил Зилинджер из The New York Times оценил, что «Ведьмы Ист-Энда» приносит освежающие комические мотивы в списке телешоу о магии и ведьмах, которые в сезоне 2013-14 годов выглядят, в основном, более мрачно. Дайан Уэртс из издания Newsday похвалила пилотный эпизод и его концепцию, в особенности смешивание жанров мыльной оперы с триллером, фантастической драмой и фэнтези, отметив сюжетные задатки для последующей части сезона. Эллисон Кин из журнала The Hollywood Reporter благоприятно отметила, что «Ведьмы Ист-Энда» не перегружает зрителя мифологией, как «Сонная лощина», и не ставит во главе всего секс, как «Настоящая кровь». В отрицательных отзывах критиковалась манера съемки пилотного эпизода режиссёром Марком Уотерсом, а также пресловутое сочетание мыльной оперы и триллера.

Эпизоды

Сезон 1 (2013)

Сезон 2 (2014)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Телесериалы на английском языке
Драматические телесериалы США
Телесериалы США в жанре фэнтези
Телесериалы Fox Television Studios
Телесериалы о ведьмах
Программы телеканала Lifetime
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в штате Нью-Йорк
Телесериалы США, завершённые в 2014 году